Por Tiger (que em língua portuguesa significa tigre) pode estar à procura de:

Tiger I - um tanque da Alemanha Nazi.
Tiger II - um tanque alemão, também referido como Königstiger ou King Tiger. 
Tiger Moth - um avião da De Havilland.
Northrop F-5E Tiger II - um avião construído pela Northrop.
Tiger (canção) - uma canção gravada pelo grupo sueco ABBA.

Desambiguação